Rumunjska:
 Pleşcuţa (Arad, Rumunjska), naselje u županiji Arad
 Pleşcuţa (rijeka), rijeka